Владимир Иванович Головлёв (11 мая 1957, Челябинск — 21 августа 2002, Москва) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы.

Биография 
Родился 11 мая 1957 года в Челябинске, русский.
 В 1980 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Экономика строительства».
 С 1977 по 1991 год входил в КПСС.
 В 1980-1989 — экономист, начальник лаборатории экономического анализа, начальник планового отдела одного из строительно-монтажных управлений треста «Южуралэлектромонтаж», Челябинск.
 С 1989 по 1991 год — главный специалист Главного планово-экономического управления Челябинского облисполкома.
 В 1991 — начальник отдела приватизации, демонополизации и рыночных отношений Комитета экономики Челябинского облисполкома.
 В 1991-1992 — председатель Комитета по управлению государственным имуществом администрации Челябинской области.
 В 1992-1993 — заместитель главы администрации Челябинской области.
 12 декабря 1993 года был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва от Калининского избирательного округа №183 (Челябинская область). Входил во фракцию «Выбор России», был членом комитета Госдумы по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.
 С марта 1994 года член инициативной группы по созданию партии Демократический выбор России, член политсовета партии.
 17 декабря 1995 года был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва.
 В декабре 1996 года принял участие в выборах главы администрации Челябинской области. Выборы проиграл.
 В феврале 1997 года организовал и возглавил Общероссийскую политическую общественную организацию «Российские налогоплательщики».
 19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва.

Обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. В связи с этим в 2001 году с Головлёва была снята депутатская неприкосновенность.

Член редакционного совета газеты «Демократический выбор».
Награждён общественным «орденом Орла» (1994).

Убийство 
Утром 21 августа 2002 года в Москве в микрорайоне Митино во время прогулки с собакой был убит. Его труп с огнестрельными ранениями в голову был найден в районе лесополосы Пятницкого шоссе. Похоронен на Митинском кладбище Москвы через три дня. По некоторым данным, причиной убийства послужило его заявление по поводу начавшегося расследования процесса приватизации в Челябинской области и вызова его в прокуратуру области, о том, что «он (Головлёв В. И.) потянет многих за собой». Освободившийся депутатский мандат перешел Сергею Щерчкову.

Во время следствия в интернете появлялись обвинения одного из видных деятелей «Либеральной России» адвоката Леонида Ольшанского в соучастии в этих событиях. Ольшанский во время знаменитого эфира на НТВ с участием Андрея Савельева и Владимира Жириновского пытался оправдаться от подобных обвинений.

Головлёв был также соучредителем избирательного блока «Союз правых сил». Входил в Политсовет СПС и думскую фракцию СПС в 1999—2001 годах. В 2001 году вышел из СПС и вошёл в состав руководства партии «Либеральная Россия». Возглавлял исполком организации.

Примечания

Ссылки 
 Федеральное Собрание России (Совет Федерации. Государственная Дума). Биографический справочник. М., 1995.
 Владимир Иванович Головлёв  на сайте ГД России.
 Владимир Иванович Головлёв  на сайте Биография.ru
 Головлёв Владимир Иванович  на сайте Агентства Федеральных Расследований

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Члены КПСС
Убитые политики России
Застреленные в Москве
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Представители Челябинской области в Федеральном собрании Российской Федерации
Похороненные на Митинском кладбище
Депутаты Государственной думы Российской Федерации, лишённые депутатской неприкосновенности